Norsartade fiskar (Osmeriformes) är en ordning av fiskar. Norsartade fiskar ingår i klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Osmeriformes 319 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar